Caskel ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Caskel (1932–2023), deutscher Konzertschlagzeuger und Musikpädagoge
 Werner Caskel (1896–1970), deutscher Historiker

Siehe auch:
 Kaskel